Die III. Europaspiele 2023 sollen vom 21. Juni bis zum 2. Juli 2023 in der polnischen Stadt Krakau ausgetragen werden.

Austragungsort 
Ab September 2018 konnten sich alle EOK-Mitglieder für die Austragung bewerben. Interesse an einer Austragung zeigten zunächst unter anderem Katowice und Kasan. Nach Fristablauf gab es jedoch nur eine Bewerbung, die von der polnischen Stadt Krakau unter Unterstützung der Woiwodschaft Kleinpolen eingereicht wurde. Bei der EOK-Generalversammlung am 22. Juni 2019 im Rahmen der Europaspiele 2019 wurde Krakau einstimmig zum Austragungsort der Spiele 2023 gewählt.

Liste der Sportarten 
Folgende Sportarten sollen Teil des Programms der Europaspiele sein:

¹ = Neue Sportart
² = Zurückkehrende Sportart

Im Vergleich zu den Europaspielen 2019 in Minsk wurden folgende Sportarten gestrichen:

Weblinks 
 Website der Europaspiele
 eurolympic.org: European Olympic Committees (englisch/französisch)

Einzelnachweise 

2023
 
Multisportveranstaltung 2023
Sportveranstaltung in Krakau